Алекса́ндра Э́ринн Хейс (; род. 25 мая 1976, Сан-Франциско, Калифорния) — американская актриса, известная по главной роли Мелани Клейтон в сериале «Худшая неделя моей жизни», по сериалам «Дэцкая больница» и «Парни с детьми», а также по роли в фильме «Это — катастрофа».

Карьера 
В 2007 году Хейс сыграла Элисон в телевизионном шоу «Победитель», созданном Рики Блиттом. 16 мая 2007 года шоу было официально завершено.

Она играла роль Мелани Клейтон в комедийном сериале канала CBS «Худшая неделя моей жизни». Сериал представлял собой американскую версию английского комедийного сериала The Worst Week of My Life. С 2008 по 2009 год первый сезон шёл в эфире телеканала CBS в понедельник вечером. Хейс также сыграла шеф-повара в сериале «Секреты на кухне» на канале Fox.

В 2010 году Хейс сыграла в шести эпизодах сериала «Родители» и в эпизоде «Два с половиной человека», а в 2011 году эпизодические роли в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Как стать джентльменом».

Личная жизнь 
Эринн замужем за Джеком Хейсом, руководителем строительства. У них есть дочь, Мэгги. Вскоре после рождения первенца, 29 апреля 2009 года, у пары родилась вторая дочь, Лайла Грейс.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы США